Гре́чана — село в Україні, у Старосинявській селищній територіальній громаді Старосинявського району Хмельницької області. Населення становить 580 осіб.

Посилання 
 Погода в селі Гречана 
 

Села Хмельницької області
Населені пункти Хмельницького району